Jesenice je ime več naselij:
 občina Jesenice

 Jesenice, mesto/naselje v občini Jesenice
 Jesenice, naselje v občini Brežice
 Jesenice, Dugi Rat (Hrvaška)
 Jesenice, Češka, mesto z okoli 10.000 prebivalci na Češkem